Monte-Carlo Masters 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på grusbaner i Monte-Carlo Country Club i Roquebrune-Cap-Martin, Frankrig i perioden . - . april 2023. Det er den 116. udgave af Monte-Carlo Masters og sæsonens tredje turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2023.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Monte-Carlo Masters 2023 andrager € _ ekskl. per diem, hvilket var en stigning på ___ % i forhold til året før.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. . marts 2023 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 7 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev spillet i perioden . - . april 2023, hvor 28 spillere spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, hvoraf de 25 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste tre par havde modtaget et wildcard.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Monte-Carlo Masters   
 ATP Tour - Monte-Carlo 2023

Noter 

2023
ATP Tour 2023